Muto ist der Familienname folgender Personen:
 Pasquale Muto (* 1980), italienischer Radrennfahrer
 Salvatore de Muto (1876–1970), italienischer Schauspieler

Mutō ist der Familienname folgender Personen:
 Mutō Akira (1892–1948), japanischer General und Politiker
 Hideki Mutō (* 1982), japanischer Rennfahrer
 Hiroki Mutō (* 1997), japanischer Bogenschütze
 Mutō Kabun (1926–2009), japanischer Politiker
 Keiji Mutoh (* 1962), japanischer Wrestler
 Kiyoshi Mutō (1903–1989), japanischer Bauingenieur
 Mutō Nobuyoshi (1868–1933), japanischer Feldmarschall

 Shin’ichi Mutō (* 1973), japanischer Fußballspieler
 Toshirō Mutō (* 1943), Vizegouverneur der Bank of Japan
 Yoshinori Mutō (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Yūki Mutō (* 1988), japanischer Fußballspieler

sowie der Name von
 Deutsche Mutoskop- und Biograph GmbH, betrieb ab 1904 mit dem Muto-Filmatelier an der Zietenstraße 10 in Berlin-Lankwitz das erste deutsche Filmatelier